Polska Liga Koszykówki sezon 2007/2008 najwyższa klasa rozgrywkowa w męskiej koszykówce w Polsce

Zespoły 
zespoły, które w sezonie 2007/2008 grały w play-off
 Anwil Włocławek
 BOT KS Turów Zgorzelec
 Energa Czarni Słupsk
 Bergson Śląsk Wrocław
 KS Polpak Świecie
 Polpharma Starogard Gdański
 Prokom Trefl Sopot
 Stal Ostrów Wielkopolski
zespoły, które utrzymanie wywalczyły w play-out
 AZS Gaz Ziemny Koszalin
 Kager Gdynia
 Kotwica Kołobrzeg
 Polonia SPEC Warszawa
zespoły, które awansowały z I ligi
 Górnik Wałbrzych - beniaminek
 Bank BPS Basket Kwidzyn - beniaminek

Terminarz 
Anwil Włocławek-Polpharma Starogard Gdański
Śląsk Wrocław-Czarni Słupsk
Bot Turów Zgorzelec-Polpak Świece
Prokom Trefl Sopot-Stal Ostrów
Ziemny Koszalin-Kager Gdynia
Kotwica Kołobrzeg-Polonia Spec Warszawa
Górnik Wałrzych-Kwidzyn

Tabela

Play-off

pre-play-off

5. Atlas Stal Ostrów Wielkopolski - 12. Górnik Wałbrzych 2:1 
2 kwietnia 2008

5 kwietnia 2008

9 kwietnia 2008

6. KS Polpak Świecie - 11. Energa Czarni Słupsk 2:1 
2 kwietnia 2008

5 kwietnia 2008

9 kwietnia 2008

7. AZS Koszalin - 10. Polonia SPEC Warszawa 2:1 
2 kwietnia 2008

5 kwietnia 2008

10 kwietnia 2008

8. Bank BPS Basket Kwidzyn - 9. Kotwica Kołobrzeg 0:2 
3 kwietnia 2008

7 kwietnia 2008

Play-off

Ćwierćfinał

1. BOT KS Turów Zgorzelec - 9. Kotwica Kołobrzeg 3:0 
16 kwietnia 2008

17 kwietnia 2008

21 kwietnia 2008

2. Prokom Trefl Sopot - 7. AZS Koszalin 3:1 
16 kwietnia 2008

17 kwietnia 2008

19 kwietnia 2008

20 kwietnia 2008

3. Anwil Włocławek - 6. KS Polpak Świecie 2:3 
16 kwietnia 2008

17 kwietnia 2008

20 kwietnia 2008

21 kwietnia 2008

24 kwietnia 2008

4. ASCO Śląsk Wrocław - 5. Atlas Stal Ostrów Wielkopolski 3:1 
16 kwietnia 2008

17 kwietnia 2008

20 kwietnia 2008

21 kwietnia 2008

Półfinał

1. BOT KS Turów Zgorzelec - 4. ASCO Śląsk Wrocław 4:1 
27 kwietnia 2008

29 kwietnia 2008

2 maja 2008

5 maja 2008

7 maja 2008

2. Prokom Trefl Sopot - 6. KS Polpak Świecie 4:2 
28 kwietnia 2008

30 kwietnia 2008

3 maja 2008

5 maja 2008

8 maja 2008

11 maja 2008

O 3 miejsce

4. ASCO Śląsk Wrocław - 6. KS Polpak Świecie 2:1 
17 maja 2008

20 maja 2008

23 maja 2008

Finał

1. BOT KS Turów Zgorzelec - 2. Prokom Trefl Sopot 3:4 
17 maja 2008

18 maja 2008

24 maja 2008

25 maja 2008

28 maja 2008

31 maja 2008

4 czerwca 2008

Ostateczna kolejność 

Do PLK awansowały: Znicz Jarosław i Sportino Inowrocław. W PLK zagrają też Polpharma Starogard Gdański (w pierwszej wersji miała spaść) i PBG Basket Poznań, które wykupiły dziką kartę.

Zobacz 
 Puchar Polski w koszykówce mężczyzn 2007/2008
 Oficjalna strona Polskiej Ligi Koszykówki

Polska Liga Koszykówki
2007 w koszykówce
2008 w koszykówce
2008 w polskim sporcie
2007 w polskim sporcie